

Persone
Baden Cooke – ex ciclista su strada e pistard australiano
Baldwin Cooke – attore statunitense
Cecil Cooke – velista bahamense
Charles Cooke – cestista statunitense
Charlie Cooke – ex calciatore e allenatore di calcio scozzese
Christian Cooke – attore britannico
Darwyn Cooke – fumettista canadese
David Cooke – ex cestista statunitense
Derek Cooke – cestista statunitense
Deryck Cooke – musicista inglese
Elwood Cooke – tennista statunitense
Emma Cooke – arciera statunitense
Eric Edgar Cooke – criminale e serial killer australiano
Geoff Cooke – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo britannico
George Edwin Cooke – calciatore statunitense
George Frederick Cooke – attore teatrale britannico
Harry Cooke – schermidore britannico
Henry Cooke – compositore, attore e cantore britannico
Hope Cooke – donna statunitense, regina consorte del Sikkim
Joe Cooke – cestista statunitense
John Cooke – personalità della rivoluzione inglese
Josh Cooke – attore statunitense
Mildred Cooke – nobildonna e poetessa britannica
Mordecai Cubitt Cooke – botanico e micologo britannico
Nicole Cooke – ex ciclista su strada britannica
Olivia Cooke – attrice britannica
Sam Cooke – compositore e cantante statunitense 
Sophie Cooke – romanziera e poetessa britannica
Terence James Cooke – cardinale statunitense
Terry Cooke – calciatore inglese
Thomas Joseph Cooke – calciatore statunitense
William Fothergill Cooke – inventore britannico

Altro
Ghiacciaio Cooke – ghiacciaio della Terra di Ellsworth, Antartide